Heidenheim peut correspondre à :
 Heidenheim, un bourg allemand de Bavière (arrondissement de Weißenburg-Gunzenhausen) ;
 Heidenheim an der Brenz, une ville allemande de Bade-Wurtemberg (arrondissement de Heidenheim).

Voir aussi 
 Wolf Heidenheim, un grammairien allemand ;
 Eidenheim, village disparu du pays de Bitche dans le département de la Moselle.